Lista baretek odznaczeń – spis baretek odznaczeń cywilnych oraz wojskowych używanych w Ameryce Południowej.

Argentyna

Boliwia

Brazylia

Chile

Ekwador

Gujana

Kolumbia

Paragwaj

Peru

Surinam

Trynidad i Tobago 

 * Odznaczenie zniesione w 2008

Urugwaj

Wenezuela

Linki zewnętrzne 
 Odznaczenia z całego świata  [dostęp 28 czerwca 2010]

Ameryka Południowa